Овај чланак садржи списак кошаркаша који су наступали за Минесота тимбервулвсе. Списак је тренутно ограничен само на играче који имају чланке на српској Википедији.

Б

В

Г

Д

Ђ

Е

Ж

Ј

К

Л

М

Н

О

П

Р

С

Т

Џ

Ш 

Кошаркаши Минесота тимбервулвса
Списак кошаркаша НБА клубова